François Noël kan syfta på:

* François Noël, kallad François Silatan, (1600-talet), fransk dominikan och författare
 François Noël (1651–1729), belgisk jesuit och Kinamissionär 
 François Noël (1756–1841), fransk humanist och diplomat